Ла́нкинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ланкинен, Кевин (род. 1995) — финский хоккеист.
 Лангинен (Ланкинен) Лео Фомич (1926—1996) — Народный художник РСФСР.
 Ланкинен, Тойво Иванович (1907—1970) — Народный артист РСФСР.
 Ланкинен, Юлия Ивановна — педагог, депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.
 Ланкинен, Ялмари (1894—1970) — финский архитектор.